Fabian Seidl (ur. 23 czerwca 1997) – niemiecki skoczek narciarski. Zwycięzca klasyfikacji generalnej FIS Cupu w sezonie 2018/2019. Medalista mistrzostw kraju.

Życiorys 
Seidl w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował 10 sierpnia 2014 w Hinterzarten, gdzie uplasował się na 60. miejscu w konkursie FIS Cup. We wrześniu tego samego roku w Einsiedeln po raz pierwszy wystąpił w zawodach z cyklu Alpen Cup, zajmując lokaty w trzeciej dziesiątce.

6 marca 2016 w Planicy zdobył debiutanckie punkty FIS Cup. 17 września 2016 w Hinterzarten po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce konkursu tego cyklu (był wówczas 7.), a osiągnięcie to 14 stycznia 2017 powtórzył także w cyklu Alpen Cup, zajmując w Schonach 5. miejsce.

W styczniu 2017 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym – w dwóch pierwszych konkursach w Sapporo, rozegranych 20 i 21 stycznia, zajął lokaty w połowie drugiej dziesiątki (14. i 15. pozycja), zdobywając pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu.

4 października 2017 w Oberwiesenthal zdobył brązowy medal mistrzostw Niemiec w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, przegrywając jedynie z Andreasem Wellingerem i Karlem Geigerem. 25 lutego 2018 po raz pierwszy w karierze stanął na podium oficjalnych zawodów międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, zajmując 3. lokatę w konkursie FIS Cup w Villach.

W sierpniu 2018, w ramach letniej edycji cyklu, po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce Pucharu Kontynentalnego, zajmując 6. lokatę w Wiśle. 15 grudnia 2018 w Notodden wygrał konkurs FIS Cupu. W sumie w sezonie 2018/2019 9 razy plasował się w czołowej dziesiątce zawodów tej rangi, a w 16 występach zgromadził łącznie 526 punktów, zwyciężając w klasyfikacji generalnej cyklu.

W grudniu 2019 w Notodden odniósł drugie w karierze zwycięstwo w konkursie FIS Cupu. Na arenie międzynarodowej po raz ostatni wystąpił w lutym 2020, w FIS Cupie w Villach zajmując lokaty pod koniec drugiej dziesiątki. Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę sportową.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997